În Slovenia sunt 67 de orașe. Conform Actului de Auto-Guvernare Locală a Republicii Slovenia, un oraș este cea mai mare așezare urbană, cu peste 3.000 de locuitori și diferențiându-se de alte așezări prin mărimea sa, structura economică, populația, densitatea populației și evoluția istorică. O așezare primește statut de oraș prin decizia Guvernului Sloveniei. Până în 2005, decizia era luată de Adunarea Națională a Sloveniei.

Lista tuturor orașelor din Slovenia
Acestea sunt orașele din Slovenia, recunoscute de Adunarea Națională în anul 2000: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica ob Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo Mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec.

Prin decizia Guvernului Sloveniei, următoarele așezări au primit statut de oraș în ianuarie 2006: Cerknica, Dravograd, Grosuplje, Logatec, Medvode, Mengeš, Mežica, Prevalje, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Trebnje, Železniki și Žiri.

Lista orașelor cu peste 10.000 de locuitori
Aceasta este lista orașelor cu peste 10.000 de locuitori. Numărul populației este bazat pe statisticile Ministerului de Interne al Sloveniei și sunt corecte pentru data de 1 ianuarie 2013.

Referințe

Slovenia
Slovenia